Radslavice ist der Name mehrerer Orte in der tschechischen Republik

 Radslavice u Přerova, Gemeinde im Okres Přerov
 Radslavice u Vyškova, Gemeinde im Okres Vyškov
 Radslavice, Ortsteil von Neveklov, Okres Benešov 
 Dolní Radslavice, Ortsteil Velké Meziříčí , Okres Žďár nad Sázavou 
 Horní Radslavice, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou